|}
Der Ramal do Montijo war eine ca. 11 km lange Zweigstrecke, die den Bahnhof Pinhal Novo an der Linha do Alentejo mit Montijo verband. Die Strecke wurde 1908 eingeweiht und im Jahre 1987 endgültig stillgelegt. Die Schienen wurden etwas später entfernt. Die Schließung im Jahre 1987 steht in einer Reihe mit diversen Streckenschließungen im ganzen Lande. 
Es gibt Bestrebungen die Trasse in einen Radweg umzuwandeln.

Weblinks 
Bahntrassenradlerstrecken in Portugal - Ecopistas
Fotogalerie der Bahnhöfe vom Ramal do Montijo

Montijo
Spurweite 1668 mm